Kurčatov ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Курча́тов).
 Boris Vasiljevič Kurčatov (1905—1972), ruski kemik, brat Igorja.
 Igor Vasiljevič Kurčatov (1903—1960), ruski fizik.

Kraji 
 Kurčatov, mesto v Vzhodnokazahstanski oblasti, Kazahstan.
 Kurčatov,  mesto v Kurski oblasti, Rusija.

Drugo 
 Kurčatov, krater na Luni, imenovan po I. R. Kurčatovu.
 2352 Kurčatov (2352 Kurchatov), asteroid imenovan po I. R. Kurčatovu.
 Inštitut Kurčatova, rusko znanstveno središče za jedrsko energijo.
 Akademik Kurčatov, znanstvenoraziskovalna ladja Sovjetske akademije znanosti.
 letalo ruske družbe Aeroflot, poimenovano "I. Kurčatov"
 Kurčatovij, nekdanje (mednarodno nepriznano) poimenovanje za 104. element periodnega sistema Raderfordij